Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Helena Suková che hanno battuto in finale Pam Shriver e Liz Smylie 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Helena Suková (Campionesse)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (semifinali)
 Conchita Martínez /  Nathalie Tauziat (semifinali)

 Assente
 Debbie Graham /  Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Isabelle Demongeot /  Catherine Suire (quarti di finale)
 Kimberly Po-Messerli /  Robin White (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1993